Виталий Андреевич Баканов (род. 22 октября 1948 года, Киев) — киевовед, литератор, журналист.

Биография 
Виталий Андреевич Баканов родился 22 октября 1948 года в Киеве. Детство прошло на Подоле в Киеве. Учился в киевской средней школе № 158 в Цимлянском переулке и киевском техникуме полупроводниковых приборов. Затем поступил в Киевский политехнический институт, вечернее отделение которого закончил в 1974 году. Трудовую деятельность начал в 1967 году. Работал в различных организациях города Киева, преимущественно на инженерных должностях. С начала 1970-х годов начал интересоваться историей Киева. С 1997 года в газетах и журналах печатаются материалы, в основном, о послевоенном периоде истории Киева.

Книги 
Автор книг:

 «Киев. Подол». — Киев, 2002;
 «Киевский ветер». — Киев, 2006;
 «Мой Киев». — Киев, 2006;
 «Киевская жизнь». — Киев, 2007;
 «Записки киевского обывателя». — Киев, 2008;
 «Киевские хроники». — Киев, 2009;
 «Киевские огни». — Киев, 2010;
 «Киевская ностальгия». — Киев, 2011;
 «Забытые страницы киевского быта». — Киев, издательство «Скай Хорс», 2011;
 «Киевская ностальгия». — Киев, 2012, издание второе, дополненное;
 «Детство 50-х — 60-х. Воспоминания киевлянина». — Киев, издательство «Скай Хорс», 2012;
 «Благодать Божия» Издание первое. — Киев, 2013; издание второе, дополненное — Киев, 2013;
 «Киев пятидесятых… Книга воспоминаний». — Киев, 2013;
 «Киев пятидесятых… Книга воспоминаний». — Киев, 2013, издание второе, дополненное;
 «В Киеве так бывало… (Воспоминание о городе)». — Киев, издательство «Киев», 2014;
 «Мелочи киевской жизни». — Киев, издательство «КОМПРИНТ», 2015;
 «Дети Подола». — Киев, издательство «КОМПРИНТ», 2016;
 «Дворы, переулки и весь Киев». — Киев, издательство «КОМПРИНТ», 2016;
 «Вчера на Подоле». — Киев, издательство «Киев», 2017;
 «От Подола до Приорки». — Киев, издательство «КОМПРИНТ», 2017;
 «Истории подольских дворов». — Киев, издательство «КОМПРИНТ», 2018;
 «Это было на Подоле». — Киев, издательство «Киев», 2018.

Публикации в периодических изданиях 
Автор более 240 статей в журналах и газетах центральной прессы Украины по истории Киева
(смотри Библиографический указатель. Выпуск 7. Баканов Виталий Андреевич. Киев — 2012. Подготовлен отделом краеведческой литературы и библиографии Публичной библиотеки имени Леси Украинки города Киева)
 Баканов Віталій Андрійович

Интернет-публикации 
Некоторые интернет-публикации:
 Виталий Баканов «Хрущевский рай» 
 Виталий Баканов «Новый год 1950-х» 
 Виталий Баканов «Дно» 
 Виталий Баканов «Киев бандитский»
 Виталий Баканов — Загадочный «город мёртвых» посреди Киева

Награды и премии

Семья 
 Имеет сына, невестку и внучку.

Ссылки 
 Киевский календарь
 Статьи и книги Виталия Баканова в издательстве «Скай Хорс»

Выпускники Киевского политехнического института
Краеведы Киева